Sommerrock steht für:
 Sophia Sommerrock (* 1997), deutsche Handballspielerin
 einen Teil der Oberbekleidung bzw. einer Uniform